San Agustín de Guadalix är en ort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Madrid och regionen Madrid, i den centrala delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. San Agustín de Guadalix ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt San Agustín de Guadalix är platt åt sydost, men åt nordväst är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är Cerro San Pedro,  meter över havet,  km nordväst om San Agustín de Guadalix. Runt San Agustín de Guadalix är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Tres Cantos,  km sydväst om San Agustín de Guadalix. Omgivningarna runt San Agustín de Guadalix är i huvudsak ett öppet busklandskap.

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Madrid